Phaenops är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre François Marie Auguste Dejean 1833. Phaenops ingår i familjen praktbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Praktbaggar
Phaenops